Le championnat 2001-2002 de hockey sur glace d'Autriche a été remporté par l'EC VSV.

Saison régulière 
Classement
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries éliminatoires

Classement final 
 EC VSV
 EHC Linz
 EC KAC
 Vienna Capitals
 EK Zell am See
 EHC Lustenau
 EC Graz 99ers
 HC Innsbruck
 KSV Eishockeyklub

Statistiques individuelles

Effectif vainqueur

Références

Voir aussi 

2001-2002
Hockey sur glace en 2001
Hockey sur glace en 2002
Sport en Autriche en 2001
Sport en Autriche en 2002
Autriche